Stampe steht für:

 ein Ortsteil der Gemeinde Quarnbek in Schleswig-Holstein 

Stampe ist der Familienname folgender Personen:

 August Stampe (1878–1965), deutscher Politiker und Bremer Senator (SPD)
 Ernst Stampe (1856–1942), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Friedrichfranz Stampe (1897–1959), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur, Dramaturg und Intendant
 Jean Stampe (1889–1978), belgischer Flugzeugkonstrukteur
 Johann Ernst Stampe, deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 John Stampe (1957–2012), dänischer Fußballspieler
 Zenia Stampe (* 1979), dänische Politikerin der linksliberalen Partei Radikale Venstre